Эли́сса Закария́ Хури́ () — ливанская певица, известна также как Elissa (). Родилась 27 октября 1972 года в ливанском городе Дейр-эль-Ахмар, в долине Бекаа.

Биография

Ранние годы 
Элисса родилась в многодетной маронитской семье, у неё три брата и две сестры, отец — ливанец Закария Хури (), мать — сирийка Юмна Сауд (). Её отец преподавал арабскую литературу, умер от рака в 2004 году. Своё образование Элисса получила в Ливанском политехническом институте.

Музыкальная карьера и первый альбом 
В возрасте 16 лет, Элисса стала принимать участие в театральных постановках на тему политической критики с известным ливанским шансонье по имени Васим Таббара () и Theatre de 10 Heures.

В марте 1992 года она приняла участие в конкурсе талантов в студии Studio Al Fan, выступление транслировалось по радио LBCI (Lebanese Broadcasting Corporation) и по наиболее известным телевизионным каналам Ближнего Востока, по итогам конкурса Элисса получила второе место и завоевала серебряную медаль. После длительного перерыва, в 1999 году Lido Productions совместно с EMI выпускает её первый альбом Baddi Doub (), который на территории Ливана и Ближнего Востока был продан с тиражом свыше 100 000 копий.

W’akherta Maak (2000—2001) 
После успеха первого альбома, в сентябре 2000 года Элисса выпускает следующий альбом W’akherta Maak (), который включал в себя экранизированый хит Bitghib Betrouh (), исполненный совместно с ливанской звездой Ragheb Alama (), успех продаж альбома составил более 200 000 копий.

Элисса и Крис де Бург исполнили совместную арабско-английскую песню «Ливанские ночи», которая была записана в Лондоне и включена в альбом Де Бурга Timing Is Everything.

Ayshalak (2002—2003) 
Третий альбом Ayshalak () был выпущен в июне 2002 года и включал в себя одноимённый видеоклип, снятый в Париже французским режиссёром Фабрисом Беготти. Одежда для клипа была предоставлена фирмой Christian Dior, Элисса стала первой среди арабских звезд, представляющих этот бренд. Видео и песня получили большой успех и вскоре Элисса совместно с композитором и аранжировщиком Жаном-Мари Ричи выпустили новый хит под названием Agmal Ehsas (), который стал вторым по популярности синглом альбома Ayshalak. Видеоклип к песне снял ливанский режиссёр Селим ат-Турк. В 2002 году Элисса и Селим получили награду Murex D’Or, Элисса в категории лучшая певица, Селим в категории лучший клип.

Ahla Donya (2004—2005) 

Четвёртый альбом певицы — Ahla Donya () был выпущен в 2004 году совместно с компанией Rotana Records. В него вошли такие хиты, как Koll Youm Fi Omry (), Erga' Lel Shoa''' (), Hobbak Waja () и Ahla Donya (). В 2005 году, Элисса выиграла World Music Awards в номинации «самый продаваемый артист на территории Ближнего Востока и Северной Африки». Так же, в 2005 году было выпущено коллекционное издание альбома с тиражом 1000 экземпляров в специальной упаковке и мини-биографией певицы.

 Bastanak (2006—2007) 

В начале 2006 года, Элисса совместно с Rotana Records выпустила новый, пятый альбом Bastanak (). В создании этого альбома, помимо Жана-Мари Ричи принимало участие ещё несколько продюсеров. В Праге, к одноимённой с альбомом песне был снят видеоклип, который был эксклюзивно показан на канале Rotana music. В 2006 году Элисса и Кристина Агилера снялась в рекламном ролике компании Pepsi.

 Ayami Beek (2007—2009) 

Шестой альбом Ayami Beek (), включающий в себя 11 треков, был выпущен 20 декабря 2007 года совместно с Rotana. Первый трек Betmoun из альбома занял первое место в Rotana’s PEPSI Top 20 Charts.

 Tsadaq Bmein (2009 — настоящее время) 
Альбом Tsadaq Bmein () был выпущен 26 декабря 2009 года. Через 15 дней после выпуска, альбом стал самым продаваемым за всю историю Rotana Records и самым успешным за всю карьеру Элиссы. Альбом был продан тиражом 750 000 копий в Ливане, Египте, Иордании и Ближнем Востоке. За альбом Tsadaq Bmein Элисса выиграла награду World Music Awards 2010 в номинации «самый продаваемый артист на территории Ближнего Востока».

 Политические предпочтения 

Элисса поддерживает наиболее массовую христианскую политическую партию Ливанские силы и её лидера Самира Джааджаа.

 Дискография 

  

 Видеография 
 Baddi Doub (1998) W’akherta Ma’ak (2000) Betghib Betrouh (2001) Ayshalak (2002) Ajmal Ehssas (2003) Lebanese Night (2003): Duo with Irish artist Chris De Burgh
 Koli youm fi omry (2004) Erga' Lel Sho2 (2004) Hobak Wajaa (2005) Bastanak (2006) Law Te’rafoh (2007) Betmoon (2008) Awakher El Sheta (2009) Aa Bali Habibi (2010) Награды 
 Серебряная медаль на конкурсе Studio Al Fan. 1992
 The Murex D’Or award — Лучший женский исполнитель года. 2002
 Лучший женский арабский исполнитель — Zahret Al Khaleej Magazine. 2003
 Наиболее продаваемый альбом женского исполнителя в Египте — Al Ahram Newspaper. 2004
 LG Music Festival Award. 2004
 AUST University Honoure — Ливан. 2005
 World Music Award — Наиболее продаваемый исполнитель Ближнего Востока — за альбом Ahla Donya. 2005
 The Murex D’Or award — Лучший женский исполнитель года. 2005
 Лучший арабский исполнитель на радио Al Aghani — Египет. 2005
 Лучший исполнитель года — Zahret Al Khaleej Magazine. 2005
 Лучший видеоклип Hobbak Waja. 2005
 Лучший женский исполнитель года. 2005
 World Music Award — Наиболее продаваемый исполнитель Ближнего Востока — за альбом Bastanak. 2006
 Почётная награда Профессионального Союза Исполнителей Ливана. 2007
 Middle East Music Award — Лучший женский арабский исполнитель. 2008
 Наилучше одетый арабский исполнитель — Zahrat Al Khaleej Magazine. 2008
 Лучший женский исполнитель года — Big Apple Music Award. 2010
 World Music Award — Наиболее продаваемый исполнитель Ближнего Востока — за альбом Tsadaq Bmein''. 2010
 The Murex D’Or Award — Лучший ливанский исполнитель. 2010
 The Murex D’Or Award — Наилучший успех. 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт певицы 
 
 
 Канал певицы на Youtube

Выпускники Ливанского университета
Лауреаты World Music Awards
Наставники телешоу «The Voice»